El nombre Michael Brown puede referirse a:

 Michael Stuart Brown (1941), premio Nobel de Fisiología o Medicina.
 Michael E. Brown (1965), astrónomo.
 Mike Brown (1970), entrenador de baloncesto.
 Michael Robert Brown (1977), futbolista inglés.
  Michael Brown (1984), nadador canadiense.